Bodi Katalin (1950-) festő
Bódi Katalin irodalomtörténész

Jegyzetek